

Cinema 
Demonio dalla faccia d'angelo (Full Circle) – film del 1977 diretto da Richard Loncraine
Full Circle – film del 1996 diretto da Bethany Rooney
Full Circle – film del 2001 diretto da James Quattrochi
Full Circle – film del 2007 diretto da Master June Daguiso

Letteratura 
Il cerchio della vita (romanzo) (Full Circle) – romanzo di Danielle Steel del 1984

Musica 
Full Circle – singolo degli Aerosmith
Full Circle – album di Ian and Sylvia del 1965
Full Circle – album dei The Doors del 1972
Full Circle – album di Leon Thomas del 1973
Full Circle – album di Colin Towns del 1978
Full Circle – album di Rupert Holmes del 1981
Full Circle – album di Dottie West del 1984
Full Circle – album di Frank Marino del 1986
Full Circle – album di Waylon Jennings del 1988
Full Circle – album dei Dixie Dregs del 1994
Full Circle – album di Randy Travis del 1996
Full Circle – album dei Pennywise del 1997
Full Circle – album di DJ Dara del 1998
Full Circle – album dei Saga del 1999
Full Circle – album dei Boyz II Men del 2002
Full Circle – album di Ed Dix e Bob Brookmeyer del 2002
Full Circle – album dei Birtles Shorrock Goble del 2003
Full Circle – album di Del tha Funkee Homosapien del 2003
Full Circle – album di Dan Fogelberg del 2003
Full Circle – album degli Hieroglyphics del 2003
Full Circle – album di Charlie Peacock del 2004
Full Circle – album dei Morgan Heritage del 2005
Full Circle – album di Xzibit del 2006
Full Circle – album di Space Buddha del 2006
Full Circle – album di Drowning Pool del 2007
Full Circle – EP di deadmau5 del 2007
 Full Circle Tour – tournée degli Yes nel 2002 e 2003
Full Circle – album dei Creed del 2009
Full Circle – album dei FireHouse del 2010
Full Circle – album di Loretta Lynn del 2016
Full Circle – album dei Great White del 2017

Televisione 
Full Circle – serie televisiva del 2015
Il cerchio completo (Full Circle), episodio della sesta stagione di Stargate SG-1